Мандра може да се отнася за:

 Мандра, млекопреработвателно предприятие;

Селища 
 Мандра, село в Хасковско, България;
 Мандра, село в Турция, Вилает Лозенград;
  се превежда на български като двор и може да се отнася за:
 Мандра, град в Гърция, близо до столицата Атина;
 Мандра, село в Северна Гърция, дем Дедеагач (Александруполи);
 Мандра, село в Северна Гърция, дем Абдера;
 Мандра, село в дем Коилада, ном Лариса, Централна Гърция;
 Мандра, село в Етолоакарнания.

Други 
 Мандра, язовир близо до Бургас, България
 Мандра-Идилия, дем в Гърция.